Tomaszewski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 38 139 osób.

Osoby noszące nazwisko Tomaszewski:
 Adam Tomaszewski (1895–1945) – polski językoznawca
 Aleksander Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Andrzej Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Artur Tomaszewski (1949–2007) – dyplomata, b. ambasador RP w Albanii
 Bohdan Tomaszewski (1921–2015) – dziennikarz, komentator sportowy, tenisista
 Cezary Tomaszewski (ur. 1929) – profesor nauk biologicznych
 Dyzma Bończa-Tomaszewski (1749–1825) – poeta, dramatopisarz, publicysta i działacz polityczny
 Franciszek Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Henryk Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Jan Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Janusz Tomaszewski (ur. 1956) – polityk, działacz związkowy
 Jerzy Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Jewgienij Tomaszewski (ur. 1987) – szachista rosyjski
 Józef Franciszek Tomaszewski (1824–1899) – pisarz i wydawca
 Juliusz Tomaszewski (1888–1940) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Lubomir Tomaszewski (ur. 1923) – artysta rzeźbiarz, malarz, założyciel międzynarodowej grupy artystów Emocjonaliści
 Maciej Tomaszewski (ur. 1961) – aktor
 Marek Tomaszewski (ur. 1943) – polski pianista
 Mieczysław Tomaszewski (ur. 1921) – muzykolog, znawca muzyki romantycznej
 Nikodem Bończa-Tomaszewski (ur. 1974) – polski historyk i publicysta, twórca Narodowego Archiwum Cyfrowego.
 Paweł Tomaszewski (ur. 1983) – polski aktor
 Piotr Tomaszewski (ur. 1964) – polski żużlowiec
 Roman Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Stanisław Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Tadeusz Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Tomasz Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)
 Walenty Maciej Tomaszewski (1781–1851) – duchowny katolicki
 Wacław Tomaszewski (1894–1969) – architekt, poseł na Sejm Ustawodawczy II RP
 Waldemar Tomaszewski (ur. 1965) – poseł na Sejm Republiki Litewskiej (od 2000)
 Wiktor Tomaszewski (1907–1995) – lekarz internista, wykładowca na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu
 Włodzimierz Tomaszewski  –  polski polityk i samorządowiec, wiceprezydent miasta Łodzi, minister-członek rady ministrów, poseł na Sejm RP
 Wojciech Tomaszewski – dyplomata
 Zygmunt Tomaszewski (strona ujednoznaczniająca)

Przypisy